Evolve (стилиз. ƎVOLVE) — третий студийный альбом американской рок-группы Imagine Dragons, релиз которого состоялся 23 июня 2017 года.

Информация об альбоме 
В феврале 2016 года после десятимесячного тура в поддержку альбома Smoke + Mirrors музыканты Imagine Dragons заявили о том, что собираются взять перерыв до конца года. В интервью для журнала Billboard вокалист Дэн Рейнольдс пояснил, что группа непрерывно работала в течение шести лет, поэтому они хотят взять перерыв минимум на год. Тем не менее, в 2016 году группа записала песни для саундтреков фильмов До встречи с тобой, Отряд самоубийц и Пассажиры и участвовала в нескольких шоу.

Первый тизер нового альбома появился 13 сентября 2016 года, в течение следующих четырёх месяцев группа публиковала сообщения-подсказки. 24 января 2017 в Twitter-аккаунте группы было опубликовано сообщение «goodnight +», означавшее окончание эпохи альбома Smoke + Mirrors и переход к следующему диску.

Сравнивая новый альбом с Night Visions и Smoke + Mirrors, Дэн Рейнольдс заявил, что он является «эволюцией Imagine Dragons».

9 мая 2017 года группа объявила о своём следующем концертном туре Evolve Tour, который начнётся 26 сентября.

Синглы 
Первым синглом с альбома стала песня «Believer». За несколько дней до релиза сингла было опубликовано несколько видео с подсказками; в них были спрятаны кодовые слова на азбуке Морзе. Сингл был издан 31 января 2017 года; видеоклип к песне, в котором снялся Дольф Лундгрен, вышел 7 марта 2017 года. Вторым синглом стала песня «Thunder» , а уже потом через две недели вышла песня "Whatever It Takes". 15 июня 2017 года вышла песня «Walking The Wire».

Список композиций

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы Imagine Dragons
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums